Бјелица се може односити на:

 Бјелице, некадашње племе и крај у Црној Гори.
 Бјелица (река), притока Западне Мораве у Србији.
 Бјелица (змија), змија смук.
 Бјелица (презиме)